Punt Ota (für „Hohe Brücke“) steht für:
 
 Punt Ota (Cinuos-chel-Brail), Brücke zwischen Cinuos-chel und Brail
 Punt Ota (Pontresina), Brücke und Ortsteil in Pontresina
 Punt Ota (Guarda), Eisenbahnbrücke bei Guarda GR
 Punt Ota (Bergün), Eisenbahnbrücke und Weiler an der Albula-Nordrampe
 Piz Punt Ota (3.019 m), Berg
 Ova da Punt Ota, linker Nebenfluss des Inn
 Fuorcla Punt Ota (2.922), Passübergang 
 Lej da Punt Ota, Bergsee